Il doppio del Movistar Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Lucas Arnold e Tomás Carbonell erano i detentori del titolo, ma solo Arnold ha partecipato in coppia con Luis Lobo.

Arnold e Lobo hanno perso in finale 6–3, 6–4 contro Gastón Etlis e Martín Rodríguez.

Teste di serie
 Martín García /  Mariano Hood (primo turno)
 Daniel Orsanic /  Sebastián Prieto (primo turno)
 Lucas Arnold /  Luis Lobo (finale)
 Gastón Etlis /  Martín Rodríguez (campioni)

Tabellone

Note 
 

Movistar Open 2002
ATP Tour 2002